Unter der Bezeichnung Mercedes-Benz GL wird seit 2006 das Full-Size SUV des deutschen Automobilherstellers Mercedes-Benz vermarktet. Sie ist technisch eng verwandt mit der M-Klasse. 2015 wurden GL und M-Klasse umbenannt und folgen seitdem der neuen Nomenklatur, die mit dem GLA eingeführt wurde. Aus der M-Klasse wurde der GLE, während der GL in GLS umbenannt wurde, um ihn näher an die S-Klasse zu rücken.

Es existieren bisher drei Generationen:
 Mercedes-Benz X 164 (2006–2012)
 Mercedes-Benz X 166 (2012–2019)
 Mercedes-Benz X 167 (seit 2019)

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2006 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 26.210 Fahrzeuge der GL und GLS-Baureihe neu zugelassen worden. Mit 2.912 Einheiten war 2007 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Klasse GL
Sport Utility Vehicle
Kombi
Pkw-Modell